La route départementale 916, ou RD 916, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 16 dans l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 316 dans la Seine-Maritime, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 516 dans la Savoie, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 716 dans l'Allier et la Creuse, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 816 dans l'Orne, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes de la Creuse
 Routes du Nord
 Routes de l'Oise
 Routes de l'Orne
 Routes du Pas-de-Calais
 Routes de la Savoie
 Routes de la Seine-Maritime
 Routes de la Somme
 Routes du Val-d'Oise

915